Jerá (em hebraico: ג 'ר אה) era um dos filhos de Joctã, filho de Éber, portanto descendente de Sem, e irmão de Almodá, Selefe, Hazarmavé, Hadorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sebá, Ofir, Havilá e Jobabe, de acordo com  e .

Árvore genealógica baseada em Gênesis 

Personagens do Livro de Gênesis